Дуглас (округ, Колорадо)
Дуглас (округ, Джорджія)
Дуглас (округ, Іллінойс)
Дуглас (округ, Канзас)
Дуглас (округ, Міннесота)
Дуглас (округ, Міссурі)
Дуглас (округ, Небраска)
Дуглас (округ, Невада)
Дуглас (округ, Орегон)
Дуглас (округ, Південна Дакота)
Дуглас (округ, Вашингтон)
Дуглас (округ, Вісконсин)